Ра́бида (Джервис) (, ) — остров в составе островов Галапагос. Остров также известен под именем Джервис, в честь британского адмирала Джона Джервиса (1735—1823). В Эквадоре остров называют, однако, Рабида.

География 
Его площадь составляет всего 4,99 км², а расположен он к югу от острова Сан-Сальвадор. На Рабиде можно встретить колонии фламинго, морских львов, пеликанов, олушей, шилохвостей и представителей семейства вьюрковых. Из-за высокого содержания окисей железа в вулканической почве, песок Рабиды окрашен в тёмно-красный цвет.

Туризм 
Туристы часто посещают лагуны и песчаные пляжи острова.

Примечания 

Галапагос
Вулканы по алфавиту
Вулканы Эквадора